Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di calcio maschile di prima divisione
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di pallacanestro in carrozzina
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 femminile
 Serie A 2018-2019 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile